Агана:

 Агана — старое название города Хагатна на острове Гуам.
 Агана — посёлок в Ахалкалакском муниципалитете Грузии.